

Rys historyczny 

SKS „START” Olsztyn - założony został w 1953 roku w Olsztynie, jako klub wielosekcyjny:
 szermierka
 biegi na orientację
 piłka ręczna
 tenis stołowy
 sporty masowe
 Taekwon-do

Sekcja Taekwon-do ITF została założona w 1988 roku.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe zawodników Taekwon-do ITF 
 Dariusz Idzikowski - trzykrotny Mistrz Świata Seniorów (2001, 2003, 2007), dziewięciokrotny Mistrz Europy Seniorów
 Tomasz Idzikowski - dwukrotny Mistrz Świata Seniorów (1999, 2001)
 Monika Jabłonowska - Mistrzyni Świata Seniorów (1994)
 Dorota Majorkiewicz - Mistrzyni Świata Seniorów (1997)

Statystyka medalowa 

Kluby sportowe w Olsztynie